Уильям Кэмп (; род. 13 октября 1961) — американский характерный актёр. Он стал известен благодаря ролям второго плана во многих фильмах, таких как «Линкольн» (2012), «12 лет рабства» (2013), «Любовь и милосердие» (2015), «Лавинг» (2016), «Большая игра» (2017), «Власть» (2018), «Дикая жизнь» (2018) и «Джокер» (2019), а также в мини-сериалах HBO «Однажды ночью» (2016) и «Чужак» (2020) и мини-сериале Netflix «Ход королевы» (2020).

Кэмп снялся во многих телесериалах и получил номинацию на прайм-таймовую премию «Эмми» за роль в мини-сериале «Однажды ночью» (2016). Он был номинирован на премию «Тони» за роль в бродвейском возрождении пьесы «Суровое испытание» в 2016 году.

Билл Кэмп женился на актрисе Элизабет Марвел 4 сентября 2004 года. У супругов есть один ребёнок, сын по имени Сайлас, родившийся в 2007 году.

Примечания

Ссылки 

Выпускники Вермонтского университета
Выпускники Джульярдской школы
Лауреаты премии Obie
Актёры телевидения США
Актёры театра США
Киноактёры США
Актёры США